Иммануэль () может означать:
 Иммануэль — израильское поселение и местный совет на Западном берегу реки Иордан, в Самарии.
 Иммануил — мужское теофорное имя библейского (еврейского) происхождения.